Chișoda se poate referi la:
localitatea Chișoda din județul Timiș;
localitatea Chișoda Nouă, devenită cartierul Fratelia din Timișoara.